Vooral in het zuiden van het Nederlands taalgebied: synoniem voor pet.
Klak (hoofddeksel), een typisch hoofddeksel in studentenvereniging
Kľak, Slowaakse gemeente